Santifaller ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Santifaller (* 1932), italienische Tischtennisspielerin und -funktionärin
 Franz Santifaller (1894–1953), österreichischer Bildhauer
 Leo Santifaller (1890–1974), österreichischer Historiker und Diplomat
 Maria Christina Santifaller (1904–1978), Schriftstellerin, Kunsthistorikerin und Unternehmerin